Jesús Iglesias Surribas, nascido em Lalín, Galiza em 1891 e morreu em Havana, Cuba em 1978, foi um jornalista e editor galego.

Trajetória
Nasceu na paróquia de Anseán, Lalín, Pontevedra, Galiza em 1891. Aos catorze anos vai para Cuba onde trabalha como impressor. De volta a Lalín, funda em 1922 com Máximo López Carral o jornal agrarista Verdad y Justicia. Em fins de 1924 regressa a Havana.

Retorna de novo a Lalín em 1933 para criar o jornal Razón. Em fevereiro de 1934 afília-se ao Partido Geleguista. Em Maio de 1935 embarca em Vigo para Cuba. Em Havana converte-se em administrador da revista Cultura Gallega.

Morte
Jesús Iglesias Surribas morre em 1978 em Havana, Ciudad de La Habana em Cuba.

Iglesias Surribas
Iglesias Surribas